Чемпионат Азии по боксу 1995 года прошёл 1-8 октября в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты Азии по боксу (польск.)

1995
бокс
бокс
бокс
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по боксу в Узбекистане
1995 год в боксе
Октябрь 1995 года